Особняк Ковалевского — жилой дом в Киеве, 1911 г. (ул. Филиппа Орлика, 1/15). Построен по проекту архитектора П. Ф. Алешина как частный особняк.

Здание двухэтажное с цокольным полуподвальным этажом, Г-образное в плане с угловым башенным объёмом. Особняк выполнен в комплексе с небольшим садом (с фонтаном) и служебным двором с хозяйственным флигелем. Свободный план здания тщательно продуман со стороны комфорта и удобства жилья. Парадные, жилые, деловые и обслуживающие помещения объединены в изолированные друг от друга группы.

Фасады примечательны творческой интерпретацией форм романской архитектуры, изысканностью деталей. В отделке интерьеров применены преимущественно мотивы ренессанса.

Литература и ссылки 
 Архитектор Павел Алешин. Страницы жизни и творчества 
 Больше информации — Особняк Ковалевского 
 Алешинский особняк Ковалевского в Киеве
 Алешин В.Э, Малакова И. М. «Особник Ковалевского в Киеве», Сборник научных трудов КиевНИИТИ «Памятники архитектуры Украины» (Киев, 1986, с. 218—221).

Достопримечательности Киева
Ковалевский
Здания, спроектированные Павлом Алёшиным
Здания и сооружения, построенные в 1913 году на Украине
Правительственные резиденции Украины